Сергей Грицай:
 Грицай, Сергей Викторович (род. 1967) — руководитель компании Discus Games, разработчик компьютерных игр.
 Грицай, Сергей Иванович (род. 1951) — российский театральный хореограф.
 Грицай, Сергей Николаевич (род. 1963) — российский дипломат.